krypton − pierwiastek o liczbie atomowej 36
 Krypton − fikcyjna planeta ze świata Supermana
 Krypton − serial telewizyjny z 2018 roku